Slovo Endeavour anglicky znamená „Úsilí“ a může označovat například i:

Dopravní prostředky 
 HMS Endeavour – loď první plavby kapitána Cooka
 Endeavour – replika původní lodi HMS Endeavour
 Endeavour – servisní modul mise Apollo 15
 Endeavour (raketoplán) – nejmladší kosmický raketoplán amerického úřadu pro letectví a vesmír
 Endeavour – jméno lodi Crew Dragon firmy SpaceX, která letěla na misi Crew Dragon Demo 2

Místa 
 
 Endeavour (kráter) – kráter na Marsu, který prozkoumal rover Opportunity

Kulturní díla 
 Endeavour: Příběh první velkolepé námořní plavby kapitána Cooka – kniha Petera Aughtona popisující první plavbu Jamese Cooka
 Endeavour (seriál) – britský televizní seriál stanice ITV z roku 2012

Externí odkazy